Asow (russisch und ukrainisch Азов, englische Transkription Azov) ist der Name:

 einer Stadt in Russland, siehe Asow

 eines Dorfes in der Ukraine, Autonome Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Asow (Krasnohwardijske)
 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Asow (Berdjansk)
 einer Siedlung in der Ukraine, Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Asow (Polohy)

 eines ehemaligen Videohandels, siehe Azov-Films

Siehe auch:

 Müller von Asow
 Regiment Asow, früher Bataillon Asow, ein ukrainisches Freiwilligenbataillon
 Asowsches Meer
 Asowsches Hochland
 Asowfeldzüge, zwei Feldzüge des russischen Heeres gegen das Osmanische Reich in den Jahren 1695/96; Teil des Russisch-Türkischen Kriegs 1686–1700
 Pamjat Asowa, russischer Panzerkreuzer
 Asowstal, Hüttenwerk in der ukrainischen Stadt Mariupol